

Geografia 
 Daye – città-contea della Cina nella provincia di Hubei
 Saint-Jean-de-Daye – comune francese nella regione della Normandia

Persone 
 Austin Daye – cestista statunitense
 Darren Daye – ex cestista statunitense
 Prince Daye – ex calciatore liberiano